Elman:
 Dave Elman
 Mischa Elman
 Elman Rogers Service